«Палме́йрас» (, ) — бразильский футбольный клуб из города Сан-Паулу. Образован 26 августа 1914 года. Является одним из четырёх сильнейших клубов штата Сан-Паулу наряду с «Сан-Паулу», «Коринтиансом» и «Сантосом».

Согласно решению Конфедерации футбола Бразилии от декабря 2010 года, победы в старом Кубке Бразилии (1959—1968) были приравнены к титулу чемпиона Бразилии. Таким образом, «Палмейрас» с одиннадцатью титулами является самым титулованным клубом по числу побед в чемпионатах Бразилии. Также «Палмейрас» является одним из самых титулованных бразильских клубов на международной арене — команда трижды выигрывала Кубок Либертадорес.

История 
Клуб был основан в 1914 году итальянцами, поэтому до 1942 года команда называлась «Палестра Италия», но сменила название, так как Италия противостояла во Второй мировой войне союзникам и самой Бразилии (Бразилия была единственной латиноамериканской страной, участвовавшей в этой войне). Название было взято похожее на то, какое было у не существовавшего к тому моменту «АА дас Палмейрас». Последний объединился в 1929 году с «Паулистано» (один из лучших клубов Бразилии в любительскую эпоху, за который выступал Артур Фриденрайх) и образовал Футбольный Клуб Сан-Паулу.

По сумме выигранных всех общебразильских соревнований (чемпионат Бразилии, с учётом Кубка Робертана и старого Кубка (Чаши) Бразилии, а также нового Кубка Бразилии) «Палмейрас» занимает первое место в Бразилии.

На международной арене наибольших достижений команда добилась в конце 1990-х годов под руководством тренера Луиса Фелипе Сколари, выиграв Кубок Меркосул и Кубок Либертадорес в 1998 и 1999 годах соответственно и дойдя до финала последнего турнира в 2000 году.

30 марта 2007 года ФИФА официально признала турнир Кубок Рио 1951 первым клубным чемпионатом мира по футболу. Этот турнир выиграл «Палмейрас», в финале обыграв итальянский «Ювентус» по результатам двух матчей. В декабре 2007 года ФИФА изменила своё решение, объявив, что, по её мнению, Кубок Рио 1951 был прототипом Клубного чемпионата мира, но этот турнир не следует приравнивать к КЧМ в плане статистики и т. д.

27 ноября 2016 года, за тур до окончания чемпионата Бразилии 2016, «Палмейрас» под руководством Куки, в домашнем матче при рекордной для себя аудитории ( человек на стадионе Альянc Парки), одержал верх над «Шапекоэнсе» (1:0) и завоевал рекордный для Бразилии девятый титул. В ночь на 28 ноября 2016 года многие достопримечательности Сан-Паулу были празднично подсвечены характерным зелёным цветом «Палмейраса», который ждал победы в Серии A 22 года.

30 января 2021 года «Палмейрас» в финале Кубка Либертадорес 2020 на «Маракане» обыграл «Сантос» со счётом 1:0 и во второй раз в истории завоевал главный клубный трофей Южной Америки. 27 Ноября 2021 года команда повторила успех, в финале обыграв «Фламенго» со счётом 2:1, и команда квалифицировалась на клубный чемпионат мира. Там команда вышла в финал, по пути в полуфинале обыграв «Аль-Ахли» со счётом 2:0, но в финале проиграв «Челси» со счётом 2:1.

Соперники 

Самым принципиальным соперником для «Палмейраса» является «Коринтианс». «Палмейрас» был основан в 1914 году как клуб для итальянцев, и некоторые члены «Коринтианса» перешли после этого в «Палестру Италию». Не меньший накал борьбы имеется в матчах с другими клубами «Большой четвёрки» штата — в первую очередь с «Сан-Паулу», а также с «Сантосом».

Каждое из противостояний имеет своё название.
 Палмейрас — Коринтианс. Derby Paulista (Дерби штата Сан-Паулу, Дерби Паулиста), O Grande Derby (Великое Дерби). Рекорд посещаемости — 120 522 зрителей 22 декабря 1974 года.
 Палмейрас — Сан-Паулу. Choque Rei (Королевская схватка). Рекорд посещаемости — 115 000 зрителей 27 июня 1971 года.
 Палмейрас — Сантос. Clássico da Saudade (Ностальгическое класико).

Достижения 
  Чемпион штата Сан-Паулу (24): 1920, 1926 (АПЕА), 1927 (АПЕА), 1932, 1933, 1934, 1936 (ЛПФ), 1940, 1942, 1944, 1947, 1950, 1959, 1963, 1966, 1972, 1974, 1976, 1993, 1994, 1996, 2008, 2020, 2022
 / Победитель турнира Рио-Сан-Паулу (5): 1933, 1951, 1965, 1993, 2000
  Чемпион Бразилии (11): КБ 1960, КБ 1967, Кубок Робертан 1967, Кубок Робертан 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022
  Чемпион Кубка Бразилии (4): 1998, 2012, 2015, 2020
 Обладатель Кубка Меркосур (1): 1998
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 1999, 2020, 2021
 Победитель Кубка Рио (1): 1951
 Второе место на клубном чемпионате мира (1): 2021

Статистика выступлений с 2001 года

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |
|-----

|-----
! colspan="9" bgcolor="green" align="left" |
|-----

Главный тренер:  Абел Феррейра (1978)

Победные составы в Кубке Либертадорес

Знаменитые игроки 
Список составлен согласно разделу «Идолы» на официальном сайте клуба.

  Авелино
  Адемар Пантера
  Адемир да Гия (901 матч, 153 гола)
  Айморе Морейра
  Акилес
  Алдемар
  Алекс де Соуза
  Жозе Алтафини (Джузеппе Маццола)
  Алфредо Мостарда
  Амарал
  Америко Муроло
  Амилкар Барбуй
  Антонио Карлос Заго
  Франсиско Арсе
  Луис Артиме
  Жозе Балдокки
  Пелегрино Бельомини
  Вава
  Валдемар Карабина
  Валдир ди Мораис
  Вагнер Велозо
  Сегундо Вильядонига
  Элизеу Габардо
  Маркос Аурелио Галеано
  Бьянко Спартако Гамбини
  Джузеппе Гольярдо
  Альфредо Гонсалес
  Жозе Дел Неро
  Дема
  Примо Дзанотта
  Джалма Диас
  Джалма Сантос
  Джалминья
  Эйтор Домингес
  Дуду
  Дула
  Жаир да Роза
  Жералдо Ското
  Жилдо Бала
  Жозе Жункейра
  Жорже Мендонса
  Жоржиньо Путинати
  Жулиньо Ботельо
  Жуниор
  Жуниор Байано
  Журандир Коррея
  Зезе Прокопио
  Зека
  Зекинья
  Зиньо
  Луис Импарато
  Каиейра
  Каньотинью
  Карнера
  Кафу
  Каэтано Иццо
  Клебан
  Жуан Лара (Машининья)
  Эмерсон Леао
  Лейвинья
  Лима
  Лиминья
  Салвадор Лоскьяво
  Луис Перейра
  Луизиньо
  Луис Вилья
  Норберто Мадурга
  Маркос
  Мазиньо
  Министриньо
  Джованни дель Министро
  Минука
  Оскар Франсиско Насименто
  Ней
  Обердан
  Ог Морейра
  Осеас
  Пауло Нунес
  Антонио Пикальи
  Пикассо
  Нориваль Понсе де Леон
  Ривалдо
  Риналдо
  Фредди Ринкон
  Роберто Карлос
  Родригес Тату
  Роке Жуниор
  Жозе Ромейро
  Ромеу Пелличчиари
  Роналдо Гонсалвес
  Сезар Малуко
  Сезар Сампайо
  Энрике Серафини
  Сервилио Фильо
  Сержио
  Умберто Тоцци
  Артур Афини (Тулио)
  Себастьян Коуто (Тунга)
  Тупанзиньо
  Фабио Крипа
  Федато
  Жилберто Феррари
  Валдемар Фиуме
  Флавио Консейсан
  Шинесиньо
  Хуан Эчеваррьета
  Эдмундо
  Эду Бала
  Эду Манга
  Эулер
  Эурико
  Эваир

Знаменитые тренеры

Спонсоры 

 Adidas (1976—1993 и 2006—2018)
 Puma (2019—н. в.)
 Fiat (2008, 2010—2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба